Le cloître des Cordeliers de Castelnaudary.
 Le cloître des Cordeliers de Saint-Émilion.